Остров Святого Павла:
 Острова Святого Павла — 2 острова, соединённых мелководным перешейком в бухте Святого Павла, Мальта.
 Остров Святого Павла — остров в Беринговом море.